Miejscowości w Polsce
 Krzyżno – leśniczówka w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Dobre Miasto
 Krzyżne (Krzyżno) – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Sośnie
 Krzyżne -  część wsi Skordiów

Linki zewnętrzne